Бейер — фамилия.

Известные носители:
 Бейер, Абсалон Педерсен (ум. 1575) — норвежский религиозный и научный писатель.
 Бейер, Брэд — американский актёр.
 Бейер, Владимир Александрович — ген.-м.-р., д.м.н., профессор
 Бейер, Евгений Ильич фон (? — 1899) — российский математик, профессор.
 Бейер, Иоганн Вильгельм (1725—1796) — немецкий скульптор и художник.
 Бейер, Иоган-Габриель (1645—1705) — шведский поэт.
 Бейер, Йоханна (1888—1944) — германо-американский музыкант, пианистка и композитор.
 Бейер, Кароль — «отец польской фотографии», дагеротипист, фотограф, нумизмат, археолог.
 Бейер, Кристоф (1458—1518) — немецкий хронист, летописец средневекового Данцига.
 Бейер, Пит — британский биатлонист.
 Бейер, Пол — американский аутентист, исполнитель на лютне, основатель и художественный руководитель Еnsemble Galatea.
 Бейер, Прийду (род. 1957) — эстонский поэт.
 Бейер, Сэмюэль — американский оператор и режиссёр в сфере кино, рекламы и музыкального видео.
 
 Бейер, Фридрих Карл (1792—?) — медик, выпускник ВМА, главный врач ревельского военного госпиталя.
 Бейер, Ханс (1889—1965) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр.
 Бейер, Хенрика — немецкая художница.

Примечания